Takeshi Kanamori (Fukuoka, 4 de abril de 1994) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante.

Carreira 
Takeshi Kanamori começou a carreira no Avispa Fukuoka. 

Naturais de Fukuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers